Cafelândia (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Cafelândia (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo